Red Bull Arena ist der Name folgender Stadien:

 Red Bull Arena (Leipzig), Heimstätte von RB Leipzig
 Red Bull Arena (Harrison), Heimstätte der New York Red Bulls
 Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), Heimstätte des FC Red Bull Salzburg